Cuttitta ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelo Cuttitta (* 1962), italienischer Bischof
 Massimo Cuttitta (* 1966–2021), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Marcello Cuttitta (* 1966), italienischer Rugby-Union-Spieler